El término Iberia puede hacer referencia a varios artículos:

Geografía

La península
 Iberia, denominación utilizada por los antiguos griegos para designar a la península ibérica;
 Iberia, denominación de la península ibérica;

Georgia
 Iberia, una región histórica de Georgia;
 Reino de Iberia, antiguo reino georgiano de Kartli;
Reino de los iberos, reino y principado georgiano del Cáucaso;
 Thema de Iberia, unidad administrativa y militar dentro del Imperio bizantino en el siglo ;

Divisiones administrativas 
 Iberia, distrito de Perú;

En Estados Unidos 
 Iberia, lugar designado por el censo en Ohio;
 Iberia, ciudad en el estado en Misuri;
 Iberia, parroquia en Luisiana;
 Nueva Iberia, localidad en Luisiana;

Transporte 
 Iberia, aerolínea española;
 Viajes Iberia, agencia de viajes española fundada en 1930 perteneciente al grupo Iberostar;

Deportes 
 Iberia de Córdoba, club de fútbol mexicano;
 Iberia Fútbol Club, club de fútbol desaparecido de la ciudad de Tenerife, España;
 Tenerife Iberia Toscal, equipo de fútbol sala de la ciudad de Tenerife, España;
 Deportes Iberia, club chileno de fútbol militante en la Segunda División;
 Fútbol Club Iberia, antiguo club de fútbol marroquí de la época en la que Marruecos era un protectorado español;
 Iberia Sport Club, club de fútbol de Zaragoza, España, fundado en 1917 y fusionado en 1932 con el Zaragoza;

Otros 
 Iberia, suite compuesta por el músico español Isaac Albéniz entre 1905 y 1908;
 Iberia, película española;
 Iberia Inc., historieta española de superhéroes;
 Iberismo, posición política.